Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2009 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Serena Williams et Venus Williams battent Cara Black et Liezel Huber en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2009
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en août 2009
Tennis en septembre 2009